Dekanat Olsztyn – dekanat w archidiecezji częstochowskiej Kościoła Rzymskokatolickiego
 Dekanat Olsztyn – dekanat w diecezji białostocko-gdańskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego